Путепровод:

 Путепровод — один из видов мостовых сооружений, пропускающий дорогу над другой дорогой.

Населённые пункты 

 Путепровод — село на Украине, находится в Енакиевском горсовете Донецкой области.

Остановочные пункты железной дороги 
 Путепровод (платформа Октябрьской железной дороги)
 Путепровод (станция Донецкой железной дороги)
 Путепровод (платформа Северо-кавказской железной дороги)
 Путепровод (платформа Красноярской железной дороги)

См. также 
 Путепроводная (платформа Октябрьской железной дороги)

Примечания